Mecze grupy A pierwszej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy NORCECA rozegrane zostały w dniach od 1 do 19 kwietnia 2009 roku w miejscowości Gros Islet w Saint Lucia.

W grupie A znalazło się pięć drużyn: Bermudy, Dominika, Grenada, Saint Lucia oraz Saint Vincent i Grenadyny.

Awans do drugiej rundy kwalifikacyjnej uzyskała Saint Lucia.

Tabela 
Grupa A

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Mecze

Saint Vincent i Grenadyny – Dominika 
Środa, 15 kwietnia 2009
7:44 (UTC-4) - Beausejour Indoor Practice, Gros Islet - Widzów: 175

 I sędzia: D. Gonzalez (Meksyk)
 II sędzia: Ch. Roger (Antyle Holenderskie)
 Czas trwania meczu: 73 minuty

Saint Lucia – Grenada 
Środa, 15 kwietnia 2009
21:43 (UTC-4) - Beausejour Indoor Practice, Gros Islet - Widzów: 200

 I sędzia: L. Cummings (Jamajka)
 II sędzia: K. Faquarson (Bahamy)
 Czas trwania meczu: 75 minut

Grenada – Saint Vincent i Grenadyny 
Czwartek, 16 kwietnia 2009
18:00 (UTC-4) - Beausejour Indoor Practice, Gros Islet - Widzów: 100

 I sędzia: Ch. Roger (Antyle Holenderskie)
 II sędzia: L. Cummings (Jamajka)
 Czas trwania meczu: 70 minut

Dominika – Bermudy 
Czwartek, 16 kwietnia 2009
20:00 (UTC-4) - Beausejour Indoor Practice, Gros Islet - Widzów: 150

 I sędzia: C. Pinero (Portoryko)
 II sędzia: W. Samuel (Trynidad i Tobago)
 Czas trwania meczu: 78 minut

Grenada – Dominika 
Piątek, 17 kwietnia 2009
18:00 (UTC-4) - Beausejour Indoor Practice, Gros Islet - Widzów: 125

 I sędzia: D. Gonzalez (Meksyk)
 II sędzia: C. Pinero (Portoryko)
 Czas trwania meczu: 68 minut

Saint Lucia – Bermudy 
Piątek, 17 kwietnia 2009
20:0 (UTC-4) - Beausejour Indoor Practice, Gros Islet - Widzów: 225

 I sędzia: W. Samuel (Trynidad i Tobago)
 II sędzia: K. Faquarson (Bahamy)
 Czas trwania meczu: 69 minut

Bermudy – Grenada 
Sobota, 18 kwietnia 2009
18:00 (UTC-4) - Beausejour Indoor Practice, Gros Islet - Widzów: 125

 I sędzia: K. Faquarson (Bahamy)
 II sędzia: A. Pinero (Portoryko)
 Czas trwania meczu: 72 minuty

Saint Vincent i Grenadyny – Saint Lucia 
Sobota, 18 kwietnia 2009
20:00 (UTC-4) - Beausejour Indoor Practice, Gros Islet - Widzów: 275

 I sędzia: D. Gonzalez (Meksyk)
 II sędzia: W. Samuel (Trynidad i Tobago)
 Czas trwania meczu: 65 minut

Bermudy – Saint Vincent i Grenadyny 
Niedziela, 19 kwietnia 2009
18:00 (UTC-4) - Beausejour Indoor Practice, Gros Islet - Widzów: 150

 I sędzia: A. Pinero (Portoryko)
 II sędzia: K. Faquarson (Bahamy)
 Czas trwania meczu: 86 minut

Saint Lucia – Dominika 
Niedziela, 19 kwietnia 2009
20:05 (UTC-4) - Beausejour Indoor Practice, Gros Islet - Widzów: 625

 I sędzia: W. Samuel (Trynidad i Tobago)
 II sędzia: D. Gonzalez (Meksyk)
 Czas trwania meczu: 85 minut

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie A pierwszej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Bermudy 
Trener: Bill BucciAsystent: Mark Bell

Dominika 
Trener: Robert R. GuisteAsystent:  Yosuke Uno

Grenada 
Trener: Raphael BrathwaiteAsystent: Denzil Link

Saint Lucia 
Trener: Roberto GarciaAsystent: Florian Combie

Saint Vincent i Grenadyny 
Trener: Brian BurkeAsystent: Eardley Martin

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010